El sombrero de tres picos puede referirse a:
El sombrero de tres picos (novela) (1874), novela de Pedro Antonio de Alarcón,
El sombrero de tres picos (ballet) (1919), ballet de Manuel de Falla basado en la novela de Alarcón,
El sombrero de tres picos (película de 1935) (Il cappello a tre punte), (1935) película de Mario Camerini,
El sombrero de tres picos (película de 1943) (El amor de las casadas) (1943) película de Juan Bustillo Oro.